A Copa do Brasil Sub-17 de 2019 foi a sétima edição desta competição futebolística de categoria de base organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Foi disputada por 32 equipes entre os dias 3 de agosto e 2 de outubro. O clássico Choque-Rei, por sua vez, protagonizou a decisão.
Na ocasião, o Palmeiras saiu vitorioso após reverter a vantagem do adversário e vencer o confronto pelo placar agregado de 3–2. O feito também garantiu ao Palmeiras o direito de disputar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro. Esta competição, por sua vez, foi vencida posteriormente pelo Palmeiras.

Após a finalíssima, o clube campeão exaltou a conquista por ter sido a segunda da mesma competição naquele ano, pois havia vencido a Copa do Brasil Sub-20 alguns meses antes. O coordenador palestrino, João Paulo Sampaio, comentou que os títulos não são uma finalidade do trabalho do clube, mas uma consequência. Já o técnico Artur Itiro valorizou a marcação e a disposição física apresentadas na decisão, atribuindo os méritos aos jogadores.

Formato e participantes
A CBF divulgou o regulamento e a tabela detalhada da Copa do Brasil Sub-17 em 12 de julho de 2019. O torneio foi disputado em cinco fases eliminatórias. Os participantes foram definidos de acordo com os posicionamentos nos campeonatos estaduais da temporada anterior, incluindo os 27 campeões estaduais e os vice-campeões das cinco federações melhores colocadas no Ranking Nacional.

Resumo
A Copa do Brasil Sub-17 de 2019 teve início em 3 de agosto, quando sete jogos foram realizados e que terminaram com as vitórias de Atlético Goianiense, Carajás, Fluminense, Progresso, Tubarão, Vasco da Gama e Vitória. Outras cinco equipe também venceram seus jogos no dia seguinte. Palmeiras, São Paulo e Trem foram os últimos classificados. Por sua vez as oitavas de final ficaram marcadas pelo desequilíbrio técnico: Betim, Ceará, Palmeiras, São Paulo, Tubarão e Vasco da Gama eliminaram seus adversários com placares agregados elásticos. Já Fluminense e Internacional se classificaram com placares mais equilibrados.

Os jogos das quartas de final foram realizados entre 28 de agosto e 5 de setembro. Na oportunidade, Palmeiras, Vasco da Gama e São Paulo foram as primeiras equipes a se classificarem. O Fluminense, por sua vez, juntou-se aos semifinalistas mais tarde. Já as semifinais foram disputadas por confrontos entre cariocas e paulistas, com os clubes paulistanos saindo vitoriosos.

Em 20 de setembro, a CBF definiu as datas das duas partidas da final da Copa do Brasil Sub-17 de 2019. Poucas horas depois, o estádio do Morumbi foi confirmado como a sede do primeiro jogo. Na primeira oportunidade, a equipe mandante virou o marcador e conquistou o triunfo. Contudo, a última partida, realizada no Pacaembu, terminou com uma vitória do Palmeiras pelo placar de 2–0. Este resultado foi suficiente para que a equipe revertesse a desvantagem, sagrando-se bicampeã do torneio.

Resultados
Os resultados das partidas da competição estão apresentados no chaveamento abaixo. Com partidas de ida e volta, exceto na fase inicial, as equipes mandantes da primeira partida estão destacadas em itálico e as vencedoras do confronto, em negrito. Conforme preestabelecido no regulamento, o resultado agregado das duas partidas definiram quem avançou à fase seguinte. Assim, as 32 equipes iniciais foram a cada fase reduzidas à metade até a final, que foi disputada entre Palmeiras e São Paulo e vencida pela primeira equipe, que se tornou campeã da edição.

Ligações externas
 
 
 
 

Copa do Brasil de Futebol de 2019
Copa do Brasil de Futebol Sub-17